Durante la stagione 2007 la nazionale di pallavolo femminile dell'Italia ha partecipato a 3 competizioni internazionali ufficiali e ad un torneo di qualificazione. Nel 2007 l'Italia ha vinto due medaglie d'oro, una al campionato europeo e l'altra alla Coppa del Mondo e medaglia di bronzo durante il World Grand Prix.

Partecipazioni
 World Grand Prix 2007: 3º posto
 Qualificazioni al World Grand Prix 2008: 2º posto
 Campionato europeo: 1º posto
 Coppa del Mondo: 1º posto

World Grand Prix 2007

Risultati

Formazione
La formazione si riferisce alla fase finale del World Grand Prix 2007.

Qualificazioni al World Grand Prix 2008

Risultati

Formazione

Campionato europeo

Risultati

Formazione

Coppa del Mondo

Risultati

Formazione

2007